Charles Williams puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican:

 Charles E. "Charlie" Williams (1943-), baloncestista estadounidense, que jugó 6 temporadas en la American Basketball Association (ABA).
 Charles Hanbury Williams (1708-1759), diplomático y satirista británico.
 Charles K. Williams (1782-1853), político estadounidense, gobernador del estado de Vermont (Estados Unidos).
 Charles Williams (1886-1945), poeta, novelista, crítico literario, y teólogo británico (amigo de C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien).
 Charles Williams (1909-1975), escritor estadounidense, considerado como uno de los mejores escritores de novela negra.
 Charlie Williams (1950-) motociclista británico.